Huaxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huaxtla, Puebla, ort, Tlatlauquitepec, 
 Huaxtla, Veracruz, ort, Jalacingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar